Heinäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Heinäsaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (0 ha)
2. Heinäsaaret (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,33, long 25,71),  (4 ha)
3. Heinäsaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
4. Heinäsaaret (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,01, long 25,45),  (1 ha)
5. Heinäsaaret (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (1 ha)
6. Heinäsaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (1 ha)
8. Heinäsaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)
9. Heinäsaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,10, long 28,83), 
11. Heinäsaaret (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (1 ha)
12. Heinäsaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (1 ha)

Se även
Heinäsaari

Robotskapade Finlandförgreningar